

Codici 
 SLT – codice ISO 3166-2:PS del governatorato di Salfit nello Stato di Palestina
 SLT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Salida, Colorado (Stati Uniti)

Fotografia 
 Single Lens Translucent – reflex a obiettivo singolo a specchio fisso trasparente

Informatica 
 slt – istruzione assembly di confronto di minoranza che significa Set on Less Than

Medicina 
 Selective Laser Trabeculoplasty – Trabeculoplastica selettiva, tecnica ad Argon laser utilizzata nel trattamento chirurgico del glaucoma